Berghausen kan syfta på:

 Berghausen, Rheinland-Pfalz – kommun i Tyskland
 Berghausen, Steiermark – kommun i Österrike